Mănești (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița
 Mănești (Prahova), een gemeente in het Roemeense district Prahova